Паниковец — топоним:

 Паниковец — село в Выгоничском районе Брянской области.
 Паниковец — село в Елецком районе Липецкой области.
 Паниковец — село в Задонском районе Липецкой области.
 Паниковец — село в Должанском районе Орловской области.
 Паниковец — село в Залегощенском районе Орловской области.
 Паниковец — село в Ливенском районе Орловской области.
 Паниковец — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Паниковец — река в России, левый приток Зуши (бассейн Оки).
 Паниковец — река в России, верхний левый приток Сосны (бассейн Дона).
 Паниковец — река в России, нижний левый приток Зуши (бассейн Дона).